Guarujá
Guarujá (Porto Alegre)
Jardim Guarujá
Ou ainda:
Guarujá do Sul

Outros
Rádio Guarujá
TV Guarujá

Veja também
Arujá

Desambiguações de topônimos